Jörg Gennun (* 1971 in Marne) ist ein deutscher Schauspieler.

Werdegang 
Seine berufliche Laufbahn begann Gennun als Polizeibeamter in Norddeutschland. Später zog er nach München und war dort bei Polizeidienststellen tätig. Während seiner kriminalpolizeilichen Tätigkeit wurde er 1992/1993 durch eine Agentur entdeckt und erhielt Auftritte als Komparse.

Auftritte in größeren Rollen brachten ihn schließlich zu der Real-Life-Krimiserie K11 – Kommissare im Einsatz. Hier hatte Gennun bei den insgesamt 1768 Episoden im Zeitraum 2003–2014 plus den Piloten insgesamt 613 Einsätze, vornehmlich als Polizeioberkommissar.

Zum 1. Januar 2008 schied Gennun wegen seiner Tätigkeit als Filmdarsteller auf eigenen Antrag aus dem Polizeidienst aus. Im Herbst 2013 übernahm Gennun die Rolle des Matthias Wolf in der bei Kabel eins ausgestrahlten Fernsehserie Achtung Kontrolle! – Die Topstories der Ordnungshüter.

Gennun wohnte bis Anfang der 1990er Jahre in Brunsbüttel. Er war Leistungssportler beim TSV Brunsbüttel und wurde von seinem Vater Peter Gennun trainiert, der auch die Leistungssportlerin und Polizistin Jennifer Oeser trainierte.

Er gründete mehrere Filmfirmen in München und Brunsbüttel. 

Filmschauspieler
Deutscher
Geboren 1971
Mann